

Lokalizacje

Polska 
 Łyskowo – wieś w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie tucholskim, w gminie Gostycyn 
 Łyskowo – wieś w województwie zachodniopomorskim, w powiecie choszczeńskim, w gminie Pełczyce

Rosja 
 Łyskowo – miasto w obwodzie niżnonowogrodzkim

Zobacz też 
 Łysków